Pahikormus (lat. Pachycormus), monotipski biljni rod iz porodice rujevki kojemu pripoada vrsta Pachycormus discolor, Endem s poluotoka Baja California u Meksiku. Ime roda dolazi od pachy "debelo" i kormos  "panj" a odnosi se na sukulentno deblo. 

Ovo drvo poznato i kao "stablo slona", copalquín i torote blanco, raste po suhim kamenitim terenima poluotoka gdje ima mnogo sunca a malo vode. Drvo je razgranato, može narasti u visinu od 3 do 10 metara, a debljina debla ima promjer do jednog metra. Cvjetovi su maleni krem do ljubičaste boje. Cvate od svibnja do rujna.

Izvori 

Rujevke